Chris Potter může být:

 Chris Potter (herec) (* 1960) – kanadský herec
 Chris Potter (hudebník) (* 1971) – americký jazzový hudebník
 Chris Potter (producent) – britský hudební producent
 Chris Potter (kněz) (* 1969) – anglikánský duchovní